Заґлоба — шляхетський герб Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.

Заґлоба — село в гміні Вількув Опольського повіту Люблінського воєводства
 Заґлоба — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства